Helobdella är ett släkte av ringmaskar. Helobdella ingår i familjen broskiglar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Broskiglar
Helobdella